Les élections régionales tchèques de 2020 ont lieu les 2 et  afin de pourvoir les conseils des treize régions de la Tchéquie. Le scrutin est organisé en même temps que le premier tour des élections sénatoriales,

Résultats

Bohême centrale

Bohême-du-Sud

Plzeň

Karlovy Vary

Ústí nad Labem

Liberec

Hradec Králové

Pardubice

Vysočina

Moravie-du-Sud

Olomouc

Zlín

Moravie-Silésie

Références 

2020
Tchequie
2020 en Tchéquie
Politique en octobre 2020